Taiping  är ett ord eller uttryck som  förekommer i namn på kinesiska och på andra språk. På kinesiska skrivs uttrycket 太平, pinyin Tàipíng  och kan översättas med "dem yttersta freden". Det används om en rad olika företeelser och i geografiska namn med kinesisk anknytning.

 Taipingupproret, uppror i  Kina 1850–1864
 Taiping jing, klassiskt daoistiskt verk , bevarad version från 500-talet e.Kr.

Geografi

Kina 

 Taiping (ort i Kina, Sichuan, lat 28,14, long 106,04), 
 Gushu (häradshuvudort), Anhui, 
 Taiping Qu, härad, Liaoning, 
 Taiping (socken i Kina, Liaoning), 
 Taiping (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 45,40, long 121,66), 
 Taiping (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 48,62, long 123,83), 
 Taiping (köping i Kina, Jiangsu), 
 Taiping (socken i Kina, Hunan), 
 Taiping (socken i Kina, Shandong, lat 35,19, long 118,47), 
 Taiping (köping i Kina, Shandong, lat 35,33, long 116,84), 
 Taiping (köping i Kina, Shandong, lat 35,36, long 115,85), 
 Taiping (köping i Kina, Shandong, lat 36,98, long 116,96), 
 Taiping (socken i Kina, Heilongjiang, lat 48,45, long 125,87), 
 Taiping (socken i Kina, Heilongjiang, lat 45,92, long 125,93), 
 Taiping (köping i Kina, Heilongjiang, lat 45,63, long 126,19), 
 Taiping (socken i Kina, Heilongjiang, lat 45,39, long 131,55), 
 Taiping (socken i Kina, Yunnan), 
 Taiping (köping i Kina, Sichuan, lat 28,36, long 105,26), 
 Taiping (socken i Kina, Sichuan, lat 29,89, long 105,25), 
 Taiping Zhen (köping i Kina, lat 24,66, long 97,85), Yunnan, 
 Taiping Zhen (köping i Kina, lat 24,84, long 99,03), Yunnan, 
 Taiping Zhen (köping i Kina, lat 27,34, long 103,73), Yunnan, 
 Taiping (köpinghuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 32,29, long 112,76)
 Taiping (sockenhuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 31,44, long 120,70)
 Taiping (köpinghuvudort i Kina, Shaanxi, lat 34,51, long 108,74)

Malaysia 

 Taiping, Malaysia, 

Robotskapade Kinaförgreningar